Арандас има више значења:

 Арандас
 Арандас (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Општина Арандас (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Арандас (Арандас, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Арандас (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику